Турнір проводився вперше. 

Донна Векич виграла вперше після перемоги в Ноттінгені в 2017-му, здолавши в фіналі Клару Таусон з рахунком 7–6(7–3), 6–2.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Зовнішні посилання
Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Courmayeur Ladies Open - Singles
2021 в італійському спорті